Sligo Football Club é uma equipe de futebol irlandesa, que joga a primeira divisão da Liga Irlandesa. O clube foi fundado em 1928, e tem estado na Liga Irlandesa desde 1934. O Sligo tem jogado no Showgrounds desde seu início. Eles ganharam recentemente três FAI Cup em quatro anos. No total, eles ganharam 3 Ligas Irlandesas, cinco FAI Cups e duas Copas da Liga. Em 27 de fevereiro de 2012, o Sligo anunciou um acordo de patrocínio internacional com a Connollys Volkswagen.

Ligações externas 
  Página Oficial

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1928